Тибу — различные значения:

Населённые пункты 
 Тибу — город и муниципалитет в Колумбии.
 Тибу — село в Японии, расположенное в префектуре Симанэ.

Персоналии 
 Чарльз Миллс Тибу — американский экономист, профессор экономики и географии Университета Вашингтона.